Der  Fußball-Club Traunstein eingetragener Verein (1. FCT), kurz 1. FC Traunstein oder FC Traunstein, oft nur FC war ein Sportverein aus der oberbayerischen Stadt Traunstein, zuletzt mit den Abteilungen Fußball, Taekwondo und Damengymnastik.
Er wurde 1910 als Fußballabteilung des Turnverein Traunstein 1864 e.V. gegründet, welche 1926 ausgegliedert und ein eigener Verein wurde. Er bestand bis in das Jahr 2012, als er zusammen mit den Vereinen ESV Traunstein und JFG Chiemgau Traunstein zum Nachfolgeverein SB Chiemgau Traunstein verschmolzen wurde.

Die Erste Herrenmannschaft der Fußballabteilung spielte zuletzt in der Bezirksliga Oberbayern Ost.

Fußballabteilung

Ligazugehörigkeit 
In der ewigen Tabelle der ehemaligen Bezirksoberliga Oberbayern belegt der 1. FC Traunstein den zweiten Platz hinter dem ASV Dachau.

Personen

Trainer

Vorstände

Literatur

Weblinks 
 manfredsfussballarchiv.de
 fupa.net

Einzelnachweise 

Sport (Traunstein)
Traunstein, 1. FC
Traunstein, 1. FC
Gegründet 1910
Aufgelöst 2012